Grande Mare – mare di Forgotten Realms
 Grande Mare – denominazione alternativa di Belegaer, mare di Arda